Нил Маккормик (, род. 31 марта 1961, Великобритания) — британский музыкальный журналист, писатель и телеведущий. Наиболее известен как музыкальный критик газеты The Daily Telegraph, для которой пишет с 1996 года. Также является ведущим музыкальной передачи «Neil Mccormick’S Needle Time» на британском телеканале . Маккормик долгое время дружит с участниками ирландской рок-группы U2, в сотрудничестве с которой выпустил книгу .

Ранняя жизнь 
Маккормик родился в Англии, позже его семья переехала в Шотландию, а затем в Ирландию. Учился в дублинской  параллельно со всеми будущими членами группы U2.

Карьера 
Брат Маккормика, Айвен, был одним из первых членов группы, которая позже стала известна как U2, однако он был исключён из состава через нескольких недель после её основания. В юности, Нил был автором песен и вокалистом в нескольких полупрофессиональных коллективах — Frankie Corpse & The Undertakers (1978), The Modulators (1978-79), Yeah!Yeah! (1980-83), и Shook Up! (1985-88). В 2004 году он записал свой единственный сольный альбом под названием Mortal Coil, под псевдонимом The Ghost Who Walks. Одна из песен этой пластинки, «Harm’s Way», была включена в сборник Мела Гибсона, Songs Inspired by the Passion of the Christ (2004), наряду с такими исполнителями как Боб Дилан, Леонард Коэн и Ник Кейв. Альбом Маккормика получил разгромную рецензию в журнале Uncut, рецензент которого поставил ему низшую оценку и назвал «лирической банальностью».

С 1978 года Маккормик работал в качестве журналиста в ирландском музыкальном журнале Hot Press. После неудачной попытки начать музыкальную карьеру он снова вернулся в журналистику в начале 1990-х, став главным редактором журнала British GQ (1991-96). С 1996 года является основным музыкальным критиком газеты The Daily Telegraph и постоянным гостем на теле- и радио-шоу Би-би-си в качестве эксперта по шоу-бизнесу.

В 2004 году были опубликовал мемуары Маккормика, посвящённые его неудачной музыкальной карьере — I Was Bono’s Doppelgänger (в США под названием Killing Bono). Элтон Джон назвал их «лучшей книгой, которую я когда-либо читал о попытках добиться успеха в музыкальном бизнесе». Мемуары были переведены на несколько языков. В 2011 году вышла экранизация этой книги — «Убить Боно», главные роли в котором исполнили актёры  и Бен Барнс, сыграв Боно и Маккормика соответственно. С декабря 2018 по январь 2019 года в лондонском  шла пьеса под названием «Chasing Bono», с Найлом Макнами (Маккормик) и  (Боно) в главных ролях.

Маккормик выступил гострайтером автобиографии группы U2 , которая стала бестселлером в 2006 году (опубликованна издательством HarperCollins).

В 2019 году была выпущена ещё одна книга Маккормика — фантастический роман #Zero. В поддержку книги он выпустил сборник с песнями вымышленных музыкантов на сервисе Spotify и в Amazon.

Примечания 

Музыкальные журналисты Великобритании
Писатели Великобритании XXI века